Setup (engl. ‚to set up‘, ‚aufbauen, montieren‘) steht für:

 Installation (Computer), die Einrichtung von Software
 Fahrzeugsetup, die Einstellungen von Fahrzeugkomponenten
 Setup (Dramaturgie), Erklärung von relevanten Rahmenbedingungen
 Setup (Erzähltechnik), Schilderung von Funktionsweisen von Apparaturen oder Reaktionen von Handlungsfiguren

Siehe auch:
 Set Up (Film), US-amerikanischer Film von Mike Gunther (2011)
 The Set-Up